Пьерфон:

 Пьерфон — район Монреаля, Квебек, Канада в составе муниципалитета Пьерфон-Сенвиль.
 Пьерфон — замок на юго-восточной окраине Компьенского леса (департамент Уаза).